Join  – clausola del linguaggio SQL
join  – comando Unix

Altri progetti